Поньгома:

 Поньгома — деревня в Кемском районе Карелии.
 Поньгома — одна из крупных рек на севере Карелии.
 Поньгома — посёлок при станции в Республике Карелия.
 Поньгома — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги.
 Поньгома — озеро в Карелии.